Mitologia:
Hipseu (mitologia)

 Onomàstica: Hipseu (Hypsaeus) fou un cognom de la gens Plàutia o Plàucia. Els personatges principals que van portar aquest cognom foren: 
Gai Plauci Vennó Hipseu, cònsol romà el 347 aC i el 341 aC 
Luci Plauci Hipseu (pretor de la Citerior), pretor l'any 189 aC
Luci Plauci Hipseu (pretor de Sicília), pretor vers 134 o 133 aC
Marc Plauci Hipseu, cònsol romà el 125 aC 
Publi Plauci Hipseu, tribú de la plebs l'any 54 aC